

Stadsdeel
Medina (stadsdeel), een oud stadsdeel in veel Arabische steden

Geografische namen
Medina (Saoedi-Arabië), een heilige stad in Saoedi-Arabië
Medina (provincie), een provincie van Saoedi-Arabië
Medina (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Medina (Colombia)
Medina (Misamis Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Oriental
Medina (Hongarije), een dorp in het Hongaarse comitaat Tolna
Mdina, de oude hoofdstad van Malta

Spanje
Medina-Sidonia, een gemeente in de provincie Cádiz
Medina de Rioseco, een gemeente in de provincie Valladolid
Medina de Pomar, een gemeente in de provincie Burgos
Medina de las Torres, een gemeente in de provincie Badajoz
Medina del Campo, een gemeente in de provincie Valladolid

Verenigde Staten
Medina (Minnesota)
Medina (New York)
Medina (North Dakota)
Medina (Ohio)
Medina County (Ohio)
Medina (Tennessee)
Medina (Texas)
Medina County (Texas)
Medina (Washington)
Medina (Wisconsin)

Personen

Sport
 Alberto Medina, een Mexicaanse voetballer
 Anabel Medina Garrigues, een Spaanse tennisspeelster
 Francisco Medina, een Spaanse voetballer
 José María Medina, een Uruguayaanse voetballer
 Luis Medina Cantalejo, een Spaanse voetbalscheidsrechter

Politiek
 José María Medina, een Hondurese president
 Carlos Medina Plascencia, een Mexicaanse politicus

Overige personen
 Eduardo Medina Mora, een Mexicaanse jurist
 Jorge Medina Estévez, een Chileense kardinaal
 Medina (artiest), een Deense hiphop- en popzangeres
 Roberto Medina, een Braziliaanse ondernemer en zakenman

Overige
 Medina (geslacht), een geslacht van sluipvliegen
 Medina (strip), een stripreeks
 Medina (rivier), een rivier op het eiland Wight
 Medina (spel), een bordspel
 Medina (schilderij), een schilderij van Francis Picabia (1931)